Strada statale 494 Vigevanese – strada statale italiana
 Vigevanese – abitante di Vigevano